Strömstedt är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 528 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Strömstedt

 Adolf Strömstedt (1860–1928), psykiater och poet
 Anna-Karin Strömstedt (född 1981), längdskidåkare
 Bo Strömstedt (1929–2016), publicist
 Jenny Strömstedt (född 1972), journalist och programledare
 Lasse Strömstedt (1935–2009), författare och debattör
 Lotten Strömstedt (född 1962), journalist, författare, röstskådespelare och kompositör
 Maja Strömstedt (född 1998), artist och låtskrivare
 Margareta Strömstedt (född 1931), författare, journalist och översättare
 Niklas Strömstedt (född 1958), sångare och låtskrivare
 Simon Strömstedt (född 1991), låtskrivare
 Ulla Strömstedt (1939–1986), skådespelare

Källor

Svenska efternamn